Alfons Portugalský (8. února 1263, Lisabon – 2. listopadu 1312, Lisabon) byl portugalský infant, syn krále Alfonse III. Portugalského a jeho druhé manželky Beatrix Kastilské. Měl titul pána z Portalegre, Castelo de Vide, Arronches, Marvão a Lourinhy.

Narodil se 8. února 1263 a roku 1287 se oženil s Violante Manuel, dcerou kastilského infanta Manuela Kastilského.

Zemřel 2. listopadu 1312 v Lisabonu.

Děti 
 Alfons, pán z Leirii
 Marie, paní z Meneses a Orduñi
 Isabela, paní z Penely, sňatek s Juanem de Castilla y Haro
 Konstancie, paní z Portalegre, sňatek s Nuñem Gonzálezem II. de Lara
 Beatrix, paní z Lemosu, sňatek s Pedrem Fernándezem de Castro

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Alfons
Alfons
Narození v Lisabonu
Úmrtí v Lisabonu
Pohřbení v Lisabonu
Narození 8. února
Narození v roce 1263
Úmrtí 2. listopadu
Úmrtí v roce 1312